Euler kan syfta på:

 Leonhard Euler (1707–1783), schweizisk matematiker

Andra personer
 Astrid Cleve von Euler (1875–1968), svensk  biolog med professors namn
 August Euler (1868–1957)m tysk flygpionjär
 Beth von Euler-Chelpin  (1887–1973), svensk kemist
 Curt von Euler-Chelpin (1918–2001), svensk neurofysiolog, professor
 Georg von Euler (1908–2003), svensk domare
 Hans von Euler-Chelpin (1873–1964), tysk-svensk kemist, nobelpristagare
 Rigmor von Euler (1914–1990), svensk politiker, liberal, barnombudsman
 Ulf von Euler (1905–1983), svensk fysiolog och farmakolog, nobelpristagare

Begrepp skapade av Leonhard Euler
 Eulers konstant – den Leonhard Euler är mest känd för
 Eulers formel
 Eulers formel (geometri) – ett samband mellan en månghörnings hörn, kanter och sidoytor
 Eulers förmodan
 Eulers knäckningsfall
 Eulers kriterium
 Eulers fi-funktion
 Eulers sats
 Eulers stegmetod
 Eulers tal

Namngivet efter Leonhard Euler
 Euler (teckensnitt) – ett typsnitt (teckensnitt) för matematik som utformats av Hermann Zapf och Donald Ervin Knuth
 Euler (programspråk) – ett programspråk skapat av schweizaren Niklaus Wirth